Odrintsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Одринци) :
Odrintsi, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Odrintsi, village bulgare de l'obchtina de Ivaïlovgrad, situé dans l'oblast de Khaskovo.